Gminy w USA:
 West Fallowfield (ang. West Fallowfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 West Fallowfield (ang. West Fallowfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford